52. Turniej Czterech Skoczni (niem. 52. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2003/2004 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozgrywany był od 29 grudnia 2003 do 6 stycznia 2004.

Cały turniej wygrał Norweg Sigurd Pettersen.

Q - zwycięzca pary kwalifikacyjnejq - "szczęśliwy przegrany" (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II tury)

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 2003
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni:  Sigurd Pettersen (29.12 2003) - 143,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2004
Godzina: 13.45 
Państwo:  Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni:  Adam Małysz (1.01 2001) - 129,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 4 stycznia 2004
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni:  Sven Hannawald (4.01 2002) - 134,5 m

Zestawienie polskich par

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2004
Godzina: 13.45 
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rekord skoczni:  Sven Hannawald (6.01 2002) - 139 m

Zestawienie polskich par 
Z powodu śniegu kwalifikacje do konkursu zostały przełożone z 5 na 6 stycznia, na godzinę przed głównymi zmaganiami. Wobec tego organizatorzy zrezygnowali z systemu KO.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 
  

2003 w sportach zimowych
2004 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2003 w Niemczech
2004 w Niemczech
2004 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen